Генрих Эрлих:
 Эрлих, Генрих Владимирович  — доктор химических наук, лауреат Премии Ленинского комсомола в области науки и техники, российский писатель, популяризатор науки.
 Эрлих, Альфред Генрих — немецкий пианист, музыковед, музыкальный педагог и писатель.